Kral oder Kráľ steht für:
 Kral TV, türkischer Fernsehsender
 Kraal oder Kral, Siedlungsform in Afrika
 Kral, altslawische Adelsbezeichnung, siehe Knes#Wortherkunft
 Kráľ, Gemeinde in der Slowakei
 Felix Kral, ehemaliger österreichischer Automobilhersteller

Kral oder Král ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Král von Dobrá Voda (1844–1913), tschechischer Heraldiker
 Alex Král (* 1998), tschechischer Fußballspieler
 Andrej Kral (* 1969), Neurowissenschaftler 
 August Kral (1869–1953), österreichischer Diplomat
 Daniel Kráľ (* 1978), tschechischer Mathematiker
 Franz Kral, österreichischer Fußballspieler 
 Gerald Kral (* 1956), österreichischer Psychologe, Psychotherapeut, Coach, und Fotograf
 German Kral (* 1968), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Gustav Kral (1983–2009), österreichischer Fußballspieler
 Irene Kral (1932–1978), US-amerikanische Jazzsängerin
 Ivan Král (1948–2020), tschechischer Bassist, Gitarrist und Komponist
 Jan Král (* 1999), tschechischer Fußballspieler
 Janko Kráľ (1822–1876), slowakischer Dichter und Schriftsteller
 Johann Král (1823–1911), Geiger an der Wiener Hofoper 
 Johann Baptist Kral (1672–1732), österreichischer Steinmetzmeister

 Markus Kral (* 1963), österreichischer Antiquitätenhändler
 Mikławš Kral (1791–1812), sorbischer Volksmusikant
 Petr Král (* 1947), tschechischer Musiker
 Richard Král (* 1970), tschechischer Eishockeyspieler
 Roy Kral (1921–2002), US-amerikanischer Jazz-Pianist, Sänger und Komponist
 Thomas Kral (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Viktor Král (* 1968), tschechischer Kinderschauspieler
 Werner A. Kral (1923–2010), deutscher Science-Fiction-Autor und Journalist

Siehe auch:

 Krahl (Begriffsklärung)
 Kralj (Begriffsklärung)
 Krall (Begriffsklärung)
 Gral (Heiliger Gral, Legende)
 Graal (Begriffsklärung)